Dulmage est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1918/19-1998), journaliste sportif canadien
 (1883-1953), compositeur et parolier américain

Homonymie de patronyme